Canonet — серия автоматических малоформатных дальномерных фотоаппаратов фирмы Canon, выпускавшаяся с 1961 г. по 1982 г. Фотоаппараты оснащались несменным объективом и экспонометрическим устройством, центральный фотографический затвор.

Модели 
 Canon Canonet
 Canon Canonet Junior
 Canon Canonet Slim pick
 Canon Canonet QL 17
 Canon Canonet QL 17 New
 Canon Canonet QL 17-L New
 Canon Canonet QL 17 GIII
 Canon Canonet QL 19
 Canon Canonet QL 19E
 Canon Canonet QL 19 New
 Canon Canonet QL 19 GIII
 Canon Canonet QL 25
 Canon Canonet 28
 Canon Canonet 28 New
 Canon Canodate E
 Canon Canodate E-N
 Canon Datematic

Ссылки 

Фотоаппараты «Canonet» на сайте Camerapedia 

Фотоаппараты Canon